Лесно́й прое́зд — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Лесной проезд — улица в Иванове.
 Лесной проезд — улица в Ишимбае.
 Лесной проезд — улица в Новосибирске.
 Лесной проезд — улица в Омске.
 Лесной проезд — улица в Орехово-Зуеве.
 Лесной проезд — улица в Томске.
 Лесной проезд — улица в Уфе.
 Лесной проезд — прежнее название Веско́вского переулка в Москве.
 Лесной проезд — улица в Симферополе.

См. также 
 Лесной переулок
 Лесной проспект
 Лесная улица